Fontes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fontès, departementet Hérault i regionen Occitanien,

Portugal 

 Fontes (freguesia i Santarém), Abrantes, 
 Fontes (freguesia i Vila Real), Santa Marta de Penaguião, 

Robotskapade Portugalförgreningar